Bandido steht für:
 Bandido (Automarke), spanische Automarke
 Bandido (Film), Western (1956) von Richard Fleischer
 Bandido Productions, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft für den Western Bandido
 Bandido (Kartenspiel), ein Kartenspiel